Плана може да се отнася за:
Плана – невисока планина в Западна България
Плана (село) – село на билото на планина Плана, област София
Плана (дем Полигирос) – село в Егейска Македония
Плана (Чехия) – малък град в Западна Чехия, Пилзенски край
Плана (Антарктида) – връх на планина Тангра, остров Ливингстън

Името Плана носят още няколко населени места в Сърбия (5), Черна гора (1), Босна и Херцеговина (1) и Чехия (5).

Значение 
Името Плана е със славянски произход и означава плоско, равнинно място в планина или възвишение без много дървета, докато плато е със стръмни, почти отвесни склонове.